Alex Antônio de Melo Santos – calciatore brasiliano
Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira – architetto portoghese
António Maria de Fontes Pereira de Melo – politico portoghese
Custódio José de Melo – politico brasiliano
Douglas dos Santos Justino de Melo – calciatore brasiliano
Fabricio Paulino de Melo – cestista brasiliano
João Cabral de Melo Neto – poeta e diplomatico brasiliano
José Marco de Melo – ex giocatore di beach volley brasiliano
Leonardo Arthur de Melo – calciatore brasiliano
Leonardo de Melo Vieira Leite – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato kazako
Túlio de Melo – calciatore brasiliano